Belgium
Salles, a Hainaut tartományi Chimay városhoz tartozó település

 Franciaország
Salles, település Deux-Sèvres megyében
Salles, település Gironde megyében
Salles, település Hautes-Pyrénées megyében
Salles, település Lot-et-Garonne megyében
Salles, település Tarn megyében